Sächsisches Warmblut steht für:

 Sächsisches Schweres Warmblut, siehe Sächsisch-Thüringisches Schweres Warmblut
 Sächsisches Edles Warmblut, ein Deutsches Reitpferd